Abanto steht für:

 Abanto (Saragossa), Gemeinde in der Provinz Saragossa,  Autonome Gemeinschaft Aragón, Spanien
 Abanto y Ciérvana (baskisch Abanto Zierbena), Gemeinde in der Provinz Bizkaia, Autonome Gemeinschaft Baskenland, Spanien

Abanto ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Martín Abanto Guzmán (* 1964), peruanischer Militärbischof
 Luis Abanto Morales (1923–2017), peruanischer Sänger und Komponist